Блейз () — европейское личное имя или фамилия, традиционно французский вариант передается в русском языке как Блез:
 Блейз, Герберт (1918—1989) — премьер-министр Гренады.
 Блейз Забини — эпизодический персонаж романов о Гарри Поттере.
 Блейз, Тара — ирландская певица.
 Блейз, Блэйз () — европейская фамилия:
 Блэйз, Герберт — премьер-министр Гренады.
 Блейз, Блэйз (, от  — «пламя» или «метка»):
 Блэйз Бэйли — британский музыкант.
 Блейз — персонаж Mortal Kombat.
 Кошка Блейз — персонаж видеоигр Sonic the Hedgehog.
 «Блейз» — роман Стивена Кинга и прозвище главного героя романа.
 Блейз () — персонаж романов американского писателя Роджера Желязны из серии «Хроники Амбера».
 «Блэйз» — художественный фильм Итана Хоука посвящённый жизни кантри-музыканта Блэйза Фоули.

См. также 
 Блез